Михаил Свешников:
 Свешников, Михаил Иванович (1873 — ?) — станичный атаман, депутат Государственной думы Российской империи.
 Свешников, Михаил Олегович (род. 1973) — российский игрок в хоккей с мячом.